

Печоркіно — село, Гур'євський округ, Кемеровська область
 Печоркіно — село, Пишминський міський округ, Свердловська область